Benediktsson ist ein isländischer Name.

Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Sohn des Benedikt. Die weibliche Entsprechung ist Benediktsdóttir (Tochter des Benedikt).

Namensträger 

 Einar Benediktsson (1864–1940), isländischer Lyriker und Übersetzer
 Einar Örn Benediktsson (* 1962), isländischer Musiker
 Guðmundur Benediktsson (* 1974), isländischer Fußballspieler und -trainer
 Gunnar Benediktsson (1892–1981), isländischer Politiker und Schriftsteller
 Haraldur Benediktsson (* 1966), isländischer Politiker
 Hreinn Benediktsson (1928–2005), isländischer Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer
 Kristinn Benediktsson (* 1939), isländischer Skirennläufer
 Ólafur Benediktsson (* 1952), isländischer Handballspieler

Siehe auch:
 Benedictsson

Patronym
Isländischer Personenname